Almoloya (Hidalgo)
Almoloya de Juárez
Almoloya de Alquisiras
Almoloya del Río